

Patronymes 
Novitski ou Novitsky (masculin ; ) ou Novitskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ekaterina Novitskaïa (1952-), pianiste russe ;
 Evgueni Novitski (1957-), ingénieur et entrepreneur russe ;
 Guennadi Novitski (1949-), homme d'État biélorusse, premier ministre du pays de 2001 à 2004 ;
 Oleg Novitski (1971-), cosmonaute russe ;
 Sergey Novitski (1981-), patineur artistique russe.

Patronyme russe